Ре — один з тонів у музиці.
 Ре () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Вербано-Кузіо-Оссола.
 Ре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Ре () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Ре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос
 Іль-де-Ре — острів у Біскайській затоці, що належить Франції.